Овся́нников — русская фамилия и топоним. Овсянниковы (Овсяниковы) — дворянский род. Известные носители:

Овсянников 

 
 Овсянников, Алексей Иванович (1928—2008) — российский журналист, издатель, художник.
 Овсянников, Анатолий Иванович (1936—1979) — видный советский журналист-международник, телеведущий, политический обозреватель, полиглот.
 Овсянников, Богдан Игоревич (род.1999) — российский футболист.
 
 
 
 
 
 Овсянников, Вячеслав Александрович (род. 1947) — советский и российский писатель.
 Овсянников, Геннадий Степанович (род. 1935) — советский и белорусский актёр.
 Овсянников, Григорий Фёдорович (1915—1955) — полный кавалер ордена Славы.
 Овсянников, Георгий (род. 1985) — молдавский футболист.
 
 Овсянников, Евгений Владимирович (род. 1982) — российский футболист.
 Овсянников, Евграф Михайлович (1869—?) — российский духовный писатель, священник.
 Овсянников, Игорь Алексеевич (род. 1995) — российский борец вольного стиля.
 
 Овсянников, Лев Васильевич (1919—2014) — советский и российский математик и механик.
 Овсянников, Леонид Фёдорович (1880—1970) — русский советский художник-график и педагог.
 Овсянников, Марк Иванович (1861—?) — крестьянин, член I Государственной думы.
 
 
 
 Овсянников, Павел Борисович (род. 1951) — советский и российский дирижёр и композитор.
 
 Овсянников, Феликс Васильевич (1928—2002) — Герой Социалистического Труда.
 Овсянников, Филипп Васильевич (1827—1906) — физиолог, зоолог и гистолог.

Овсянников — хутор в Семилукском районе Воронежской области.

Примечания